WAPO peut faire référence à :
 le « WaPo », surnom donné au Washington Post, quotidien américain fondé en 1877.
 WAPO, pour World Anti-Piracy Observatory, connu en français sous le nom de Observatoire mondial de lutte contre la piraterie.
Surnom